Sezóna 2009/2010 byla 54. sezonou polské hokejové extraligy. Vítězem se stal tým Podhale Nowy Targ.

Hrací systém 
Ligy se účastnilo 10 týmů. Ty se nejprve utkaly dvoukolově každý s každým. Šest nejlepších celků postoupilo do nadstavbové části, ve které se utkaly šestikolově každý s každým se započítáním výsledků ze základní části. Čtyři nejhorší celky ze základní části hrály skupinu o udržení, a to šestikolově každý s každým bez započítání výsledků ze základní části. Navíc se do skupiny o udržení přidal vítěz první fáze 1. ligy. Všech 6 celků z nadstavbové části a 2 nejlepší celky skupiny o udržení postoupily do playoff, ze kterého vzešel mistr Polska. Zbylé celky skupiny o udržení vstoupily do playoff 1. ligy, které určilo postupující a sestupující.

Základní část

Nadstavbová část

Skupina A

Skupina B

Playoff

O 3. místo 
 GKS Tychy - Zagłębie Sosnowiec 4:2 na zápasy

Polská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2009
Lední hokej v roce 2010